Тернате:

 Тернате — остров в Индонезии, к западу от о. Хальмахера
 Тернате — город на острове Тернате, крупнейший город провинции Северное Малуку
 Тернате — историческое государство на севере Молуккских островов
 Тернате — северохальмахерский язык на острове Тернате
 Тернате — коммуна в Италии